Lod kan syfta på

 Lod (vikt) – en tyngd använt till skilda ändamål, såsom lodning och i vävning
 Lodlinje – den riktning, som anges av en genom en påhängd tyngd sträckt tråd
 Lod (mått) – ett äldre viktmått som användes i många länder i Europa
 Lod – ett traditionellt mått på silverhalt, se lödighet
 Lod (lödmetall) – en tillsatsmetall vid lödning
 Slaglod – en tillsatsmetall vid hårdlödning
 Lod (projektil) –  ett föremål som skjuts ut från ett vapen eller kastas med ett vapen
 LOD – Lokalt omhändertagande av dagvatten
 LOD (limit of detection) –  detektionsgräns, förkortning för engelska limit of detection
 LoD – ett expansionspaket till datorspelet Diablo II

Geografi

Israel 

 Lod (stad), Centrala distriktet,

Se även 
 Lodning – de processer med vilka man mäter djupet i hav, sjöar och liknande

Robotskapade Israelförgreningar